El apellido Schelling puede hacer referencia a:

 Friedrich (Wilhelm Joseph von) Schelling (1775–1854), filósofo idealista alemán;
 Thomas Schelling (1921–2016), economista estadounidense;
 Caroline Schelling (1763–1809), intelectual alemana, esposa de Friedrich Schelling;

Otros 
 12661 Schelling (1976 DA1), planetoide.